Charente je lahko:

 Charente - departma v zahodni Franciji
 Charente - reka v Franciji